Mi gran noche (cançó) (1966), tema musical compost per Salvatore Adamo, popularitzada per Raphael
 Mi gran noche (àlbum) disc recopilatori de Raphael del 2013
 Mi Gran Noche Tour (2013-2014), gira musical de Raphael
 Mi gran noche (pel·lícula) (2015), pel·lícula d'Álex de la Iglesia